Baillonella toxisperma ou Moabi, un grand arbre poussant dans les forêts tropicales humides d'Afrique
 Moabi une commune du Gabon, située dans  la cinquième province du Gabon, la Nyanga, dans le département de la Douigny.